Vicente Ferrer — santo católico e religioso ibérico
Vicente Ferrer Moncho — filantropo espanhol
São Vicente Férrer (Maranhão) — município brasileiro
São Vicente Férrer (Pernambuco) — município brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos